Calypsos – EP di Flo Sandon's e il Quartetto Radar
Calypsos – album di Francesco De Gregori